Ldt. est une abréviation signifiant
 lance du dévidoir tournant, un dispositif équipant les fourgons d'incendie

LDT est un sigle :
 Lightning Data Transport
 Liaisons de Données Tactiques

Notes et références 

Abréviation